Getúlio Vargas — presidente do Brasil
 Vargas (estado) — na Venezuela
 Vargas (município) — na Venezuela
 Vargas (James Bond) — personagem
 29133 Vargas — asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos